Harper se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francis Harper
 Francis Harper
 Roland McMillan Harper